Oekraïens handbalteam junioren (mannen)
 Oekraïens handbalteam junioren (vrouwen)